Кубок мира по фехтованию 2015 — соревнования по фехтованию по программе Кубка мира в сезоне 2014/2015. Проводился в 44-й раз. Первый этап прошёл в октябре 2014года, последним этапом стал Чемпионат мира 2015 года в Москве.

Первые 10 спортсменов.

Шпага

Командная шпага

Рапира

Командная рапира

Сабля

Командная сабля

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации фехтования

Примечания 

Кубки мира по фехтованию